Niemcy:
 Gefell – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Vulkaneifel
 Gefell – miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Orla